Ди Джова́нни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ди Джованни, Агостино (1285—1347) — итальянский поэт.
 Ди Джованни, Аполлонио (1415/17—1465) —  итальянский скульптор и архитектор.
 Ди Джованни, Доменико (1404—1449) — итальянский поэт.
 Ди Джованни, Маттео (1430—1495) — итальянский художник сиенской школы.
 Ди Джованни, Фьоренцо (род. 1967) — французский гребец.

 (17435) ди Джованни — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Джованни